Ryszard III – książę Normandii (1027–1028)
 Ryszard III – król Anglii (1483–1485)
 Ryszard III – dramat Williama Shakespeare’a
 Ryszard III – film Laurence’a Oliviera z 1955 roku
 Ryszard III – film Richarda Loncraine’a z 1995 roku
 Ryszard III – film Scotta M. Andersona z 2008 roku